Бузлуджа може да се отнася за:
 Бузлуджа – предишно име на връх Хаджи Димитър, Стара планина
 Бузлуджа – квартал (ж.к.) на Велико Търново
 Бузлуджа – квартал (ж.к.) на Кюстендил
 Бузлуджа – квартал на Казанлък
 „Бузлуджа“ – стадион в Казанлък
 „Бузлуджа“ – улици в България
 „Бузлуджа“ – 2 хижи в Стара планина
 „Бузлуджа“ – бивша пивоварна в Габрово
 „Бузлуджа“ – предишно име на ветроходен кораб „Пионер“
 „Бузлуджа“ – футболен клуб в Енина
 „Бузлуджа“ – български телевизор
 „Бузлуджа Ветроком“ – ветроенергиен парк край Плачковци

Вижте също 
 Бузлуджански конгрес – учредителен конгрес на БСДП (1891)
 Паметник на Бузлуджа – посветен на Бузлуджанския конгрес
 Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“